Командный чемпионат мира по дартсу 2010 — 1-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший в городе Хоутон-ле-Спринг с  3 по 5 декабря 2010 года. Команда Голландии (Ко Стомпе и Раймонд ван Барневельд) завоевала титул, обыграв в финале команду Уэльса. Спонсором турнира выступила компания Cash Converters.

Формат 
В турнире принимают участие 24 команды. Первые 8 стран начинают турнир со второго раунда, остальные команды играют в первом раунде.

8 стран, победивших во втором раунде, делятся на две равных группы, из которых только по две команды продолжат турнир.

Призовые 
Призовой фонд турнира равен £150,000.

Участники

Основной турнир

Первый раунд 

   2 – 6  
   6 – 2  
   6 – 4  
  6  – 4  
  6  – 4  
    –   
   6 – 3 
   6 – 3  
Команда Германии пробилась во второй раунд из-за трудностей с перелётом у чехов.

 Второй раунд 

   6 – 5 
   6 – 4  
   3 – 6   6  – 4  
  6  – 2  
  6  – 2  
   5 – 6  '''  6 – 5

Групповой этап 

Группа A

Матчи:
Нидерланды 3 — 1 Канада
Австрия 0 – 4 Австралия
Нидерланды 3 – 1 Австрия
Канада 1 — 3 Австралия
Нидерланды 3 – 1 Австралия
Канада 3 – 1 Австрия

Группа B

Матчи:
Испания 3 — 1 США
Уэльс 3 – 1 Шотландия
Испания 1 – 3 Уэльс
США 0 — 4 Шотландия
Испания 3 – 1 Шотландия
США 3 – 1 Уэльс

Раунд плей-офф

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
 Professional Darts Corporation
 Дартс

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте PDC

2010 год в спорте